Talvela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Martti Talvela (1935-1989), chanteur de basse finlandais
Paavo Talvela (1897-1973), général et jägers finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois